Il doppio del torneo di tennis Knoxville Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Dmitrij Tursunov e Martin Verkerk che hanno battuto in finale Hugo Armando e Sergio Roitman 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Scott Humphries /  Mark Merklein (semifinali)
 Thomas Blake /  Mardy Fish (quarti di finale)

 Brandon Coupe /  Eric Taino (primo turno)
 Diego Ayala /  Robert Kendrick (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Knoxville Challenger 2002